Novaki puede referirse a:
 Novaki (Dubrava), localidad de Croacia en el ejido de Dubrava, condado de Zagreb.
 Novaki Bistranski, localidad de Croacia en el ejido de Bistra, condado de Zagreb.
 Novaki Nartski, localidad de Croacia en el ejido de Rugvica, condado de Zagreb.
 Novaki Oborovski, localidad de Croacia en el ejido de Križevci, condado de Koprivnica-Križevci.
 Novaki Lipnički, localidad de Croacia en el ejido de Ribnik, condado de Karlovac.
 Novaki (Sopje), localidad de Croacia en el ejido de Sopje, condado de Virovitica-Podravina.
 Novaki (Maruševec), localidad de Croacia en el ejido de Maruševec, condado de Varaždin.
 Novaki Ravenski, localidad de Croacia en el ejido de Križevci, condado de Koprivnica-Križevci.